В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розалін Феербенк і Таня Гартфорд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Пола Сміт 2–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (фінал)
 Діанне Фромгольтц /  Енн Сміт (півфінал)

 Регіна Маршикова /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Барбара Джордан /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open